Evelyn Rothschild ist der Name folgender Personen:

 Evelyn Rothschild (1930) (* 1930), deutsche Holocaust-Überlebende 
 Evelyn de Rothschild (1931–2022), britischer Finanzier und Bankier
 Evelyn Achille de Rothschild (1886–1917), britischer Militär und Bankier